West Fork ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 West Fork (Arkansas)
 West Fork (Indiana)
 West Fork (Kentucky)
 West Fork (Missouri)
 West Fork (Montana)
 West Fork (South Dakota)
 West Fork (Virginia)
 West Fork (Washington)

Siehe auch:
 West Fork Alder Creek
 West Fork Township